Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1908 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 6  au 11 juillet 1908.

Résultats

–  –  –  1/4 de finale – 1/2 finales

Finales

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1908
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1908

Lien externe 
  Base de données, site officiel du CIO

Navigation  

Tennis aux Jeux olympiques de 1908